Vall d'Hebron – quartiere di Barcellona, nel distretto di Horta-Guinardó
 Vall d'Hebron – stazione della metropolitana di Barcellona